Кефало́ния () — многозначный термин.

 Кефалония — остров и провинция в Греции.
 Кефалония — аэропорт на одноимённом острове в Греции. 
 Кефалония — ном в Греции, в группе Ионических островов.